Carlos Javier Grossmüller (Montevideo, 4 de Maio de 1983) é um futebolista uruguaio que atua como meia. Atualmente joga pelo Danubio Fútbol Club.

Ligações externas 
Perfil em Ogol

Naturais de Montevidéu
Uruguaios de ascendência alemã
Futebolistas do Uruguai
Futebolistas do Danubio Fútbol Club
Futebolistas do Centro Atlético Fénix
Futebolistas do FC Schalke 04
Futebolistas da Unione Sportiva Lecce
Futebolistas do Club Atlético Peñarol
Futebolistas do Club Atlético Cerro
Futebolistas do Club Universitario de Deportes
Jogadores da Seleção Uruguaia de Futebol